Санку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 55 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Санкур на сайті французького Національного інституту географії
 Санкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Санкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Санкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Санкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма